

Patronyme 

 Isabelle Choinière, chorégraphe, performeuse, danseuse et spécialiste des arts numériques québécoise ;
 Olivier Choinière (1973-), dramaturge québécois.

Toponyme 

 Réservoir Choinière, lac artificiel situé à Roxton Pond au Québec.